Varos
Települések listái országok szerint